Rott (Bajo Rin), localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Bajo Rin en la región de Alsacia
 Rott (Baviera), municipio situado en el distrito de Landsberg, en el estado federado de Baviera (Alemania)
 Rott (Eifel), municipio situado en el distrito de Altenkirchen, en el estado federado de Renania Palatinado 
 Rott (Roetgen), una de las pedanías incluidas dentro del municipio de Roetgen, en el oeste de Alemania, dentro del estado federado de Renania del Norte-Westfalia.
 Rott (música), histórica compañía checa de luthería
 Hans Rott, un compositor y organista austríaco